Бромид висмута(III) — бинарное неорганическое соединение, соль металла висмута и бромистоводородной кислоты с формулой BiBr, лимонно-жёлтые кристаллы.

Получение 

 Непосредственное взаимодействие элементов:

 Действие брома на оксид висмута(III) или сульфид висмута(III):

Физические свойства 

Бромид висмута(III) образует лимонно-жёлтые гигроскопичные кристаллы моноклинной сингонии. 

Ядовит, обладает сильным токсическим и коррозионным действием.

Диамагнетик.

Легко очищается возгонкой.

Растворяется в этаноле, ацетоне, ксилоле, диэтиловом эфире и жидком аммиаке.

Образует аддукты вида BiBr•2NH, BiBr•3NH и BiBr•2HBr•4HO.

Химические свойства 

 Разлагается водой с образованием оксида-бромида висмута:

 Реагирует с сероводородом:

 Восстанавливается водородом до металла:

 С бромидами металлов образует растворимые комплексы:

Применение 
 Катализатор в органическом синтезе.

См. также 
 Бромид висмута(I)
 Бромид висмута(II)

Литература 
 
 
 

Соли висмута
висмута